année 107
 année 107 av. J.-C.
 nombre 107
 Peugeot 107

Homonymie de nombre